Peter Hallström kan avse någon av följande personer: 

 Peter Hallström (låtskrivare)
 Peter Hallström (fotbollsspelare)